Deux navires de lUS Navy portent le nom dUSS George Washington Carver, en hommage à George Washington Carver :
le , un liberty-ship lancé en  et acquis par le département de la guerre en novembre 1943 puis renommé USAHS Dogwood comme navire hopital avant d'être converti en transport de troupes et envoyé à la ferraille en 1964 ;
l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Benjamin Franklin, en service de 1966 à 1993.

George Washington Carver